Hagi puede referirse a:

 El Hagi, un destructor japonés Clase Momi.
 El Hagi, un destructor japonés Clase Tachibana.
 El Hagi (LSSL-403), patrullero japonés, ex estadounidense USS LSSL-130.
 Hagi, ciudad japonesa de la prefectura de Yamaguchi.
 El futbolista rumano Gheorghe Hagi.

Nombres de buques de guerra de Japón